La Coppa di Romania 2017-2018 si è svolta dal 25 ottobre 2017 al 28 aprile 2018: al torneo hanno partecipato dieci squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale (a cui hanno partecipato le classificate dal quinto al decimo posto al termine della regular season di Divizia A1 2016-17, più le due neopromosse dalla Divizia A2 2016-17: tuttavia la mancata iscrizione di alcune squadre al campionato ha permesso al  e al  di accedere direttamente ai quarti di finale), quarti di finale (a cui si sono aggiunte le prime quattro classificate al termine della regular season di Divizia A1 2016-17), giocati con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Statistiche

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
Coppa di Romania (pallavolo femminile)